Nicolás Tagliafico, Argentijns voetballer
 Santo Tagliafico, Italiaans schilder